Příjmení Lička nosí více různých osob:

 Marcel Lička (* 1977) – český fotbalista, syn Vernera, bratr Maria
 Mario Lička (* 1982) – český fotbalista, syn Vernera, bratr Marcela
 Verner Lička (* 1954) – český fotbalista, trenér a fotbalový funkcionář

Podobné příjmení 
 Lyčka